Pitiegua kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pitiegua (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Pitiegua (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar